Pekin kan syfta på följande:

 Pekin − ett äldre namn på ett visst slags kinesiskt sidentyg
 Peqin − en ort i Albanien
 Pekin, Illinois − en countyhuvudort i USA

 2045 Peking − en asteroid i huvudbältet